

Patronyme 

Cécilia Rouaud (?-), réalisatrice et scénariste française ;
Christian Rouaud (1948-), réalisateur et écrivain français et père de Cécilia et Fabrice ;
 Fabrice Rouaud (?-), monteur français ;
Jean Rouaud (1948-), écrivain français ;

Toponyme 

Château du Bois-Rouaud, château situé dans le département de la Loire-Atlantique (France) ;
La Rouaudière, commune française située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire.
Patronyme français